Nous sommes à peine écrits est un recueil de poèmes de Matthieu Gosztola paru en 2015 aux éditions Recours au poème. Il est sous-titré Chemin vers Egon Schiele.

Références

Liens externes 

Recueil de poèmes en français
Livre paru en 2015